Cachrys humilis är en flockblommig växtart som beskrevs av Peder Kofod Anker Schousboe. Cachrys humilis ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
humilis